Partridge puede referirse a:

Lugares
 Partridge, localidad de Kansas, Estados Unidos.
 Partridge, municipio del condado de Pine, Minnesota, Estados Unidos. 
 Partridge, municipio del condado de Woodford, Illinois, Estados Unidos.

Personas
 Alan Partridge, presentador de televisión y radio ficcional.
 Alex Partridge (1981- ), remero británico.
 Andy Partridge (1953- ), guitarrita británico y letrista, miembro de la banda XTC.
 Bernard Partridge, caricaturista de la revista Punch.
 Burgo Partridge (1935-1963), escritor e historiador inglés. 
 Eric Partridge (1894–1979), lexicógrafo neozelandés, especialista en el slang.
 Frank Partridge.
 John Partridge (1971- ), actor, cantante y bailarín inglés.
 John Partridge (1644-1714), astrólogo inglés.
 Leah Partridge, soprano de Estados Unidos. 
 Richard Partridge (1805–1873), cirujano británico.
 Roi George Partridge (1888–1984), grabador estadounidense.
 William H. Partridge (1924-1966), ornitólogo y naturalista argentino.
 William Ordway Partridge (1861–1930), escultor estadounidense.

Otros
 Partridge Berry, (Mitchella repens), especie del género Mitchella.